La bataille du Donbass peut désigner :

 la bataille du Donbass (1919), une bataille pendant la guerre civile russe ;
 l'Opération Saturne, une offensive de 1942 ;
 la Bataille du Donbass (2022), une offensive lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Voir aussi 
 Offensive du Donbass